Слейн () — фамилия и топоним.

 Слэйн, Пол (род. 1991) — шотландский футболист.
 Слейн — посёлок в Ирландии.
 Замок Слейн — замок в посёлке Слейн.

См. также 

 Slaine — псевдоним американского рэпера Джорджа Кэрролла (род. 1977).